Jan Szambelańczyk – sługa Boży, polski duchowny katolicki, męczennik za wiarę, wykładowca wyższego seminarium w Ołtarzewie
 Jan Szambelańczyk (ekonomista) – prof. dr hab., wykładowca i członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce.